El viaje puede referirse a:

 El viaje, una película de Argentina dirigida en 1942 por Francisco Mugica.
 El viaje, una película de Argentina dirigida en 1992 por Fernando Solanas.
 El viaje, una película de México.
 El viaje, una telenovela de Brasil.
 El viaje, una película de Estados Unidos de 1967.